Ремохачи има више значења:

 Ремохачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ремохачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику